Il singolare del torneo di tennis Caracas Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniel Vacek che ha battuto in finale Andrew Sznajder 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Marc-Kevin Goellner (secondo turno)
 Francisco Montana (primo turno)
 Claudio Pistolesi (primo turno)
 Lars Koslowski (secondo turno)

 Horacio de la Peña (secondo turno)
 Nicolás Pereira (secondo turno)
 Richard Matuszewski (quarti di finale)
 Sergio Cortés (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1992